Killswitch Engage — дебютний студійний альбом американського металкор гурту Killswitch Engage, випущений 4 липня 2000 року.

Список композицій

Джерела 
 Killswitch Engage  allmusic
 Killswitch Engage  last.fm

Альбоми Killswitch Engage
Музичні альбоми 2000
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми